Wustrow kan syfta på:

Tyskland 

 Wustrow (halvö), Mecklenburg-Vorpommern, 
 Wustrow, Penzlin – ort, Penzlin, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Wustrow, Niedersachsen – stad, Niedersachsen, 
 Wustrow, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburgische Seenplatte, 
 Wustrow, Fischland – i Mecklenburg-Vorpommern